«Magic» — пятнадцатый студийный альбом американского рок-певца Брюса Спрингстина, выпущенный 25 сентября 2007 года и записанный на лейбле Columbia Records вместе с его ранней группой E Street Band. Продюсером диска стал Брендан О’Брайен. Диск сразу возглавил основной американский хит-парад Billboard 200 (в 8-й раз в карьере певца) и британский чарт UK Albums Chart (в 7-й раз). В итоге альбом получил платиновый статус RIAA и был включён журналом Rolling Stone в Список 50 лучших альбомов 2007 года под № 2.

История 
Альбом вышел 25 сентября 2007 года на лейбле Columbia Records. В первую же неделю релиза диск занял первое место в хит-параде США Billboard 200 с тиражом в 335 000 копий в США. Ранее в США Брюс Спрингстин лидировал с альбомами «The Rising», «The River», «Born in the U.S.A.», «Bruce Springsteen & the E Street Band 1975—1985», «Tunnel of Love», «Greatest Hits» и «Devils & Dust».. Упав на одну неделю на второе место, диск затем снова поднялся на № 1 с тиражом 77 000 копий. В январе 2009 года суммарный тираж альбома превысил 1 млн копий в США и он получил платиновый статус RIAA.
В Великобритании Magic стал седьмым диском Брюса на первом месте хит-парада Соединённого Королевства с тиражом в первую неделю 77 692 копий.
Magic получил номинацию Грэмми (2008) в категории Лучший рок-альбом, но проиграл группе Foo Fighters с диском Echoes, Silence, Patience & Grace. Через год (2009) ещё две номинации на Грэмми имела песня Girls in Their Summer Clothes, которая в итоге одну выиграла в категории Лучшая рок-песня.

Список композиций 
Автор всех песен Брюс Спрингстин.

Участники записи

The E Street Band 
 Брюс Спрингстин — основной вокал, гитара, гармоника, синтезатор, перкуссия
 Рой Биттан — фортепиано, орган
 Кларенс Клемонс — саксофон, бэк-вокал
 Дэнни Федеричи — organ, клавишные
 Нильс Лофгрен — гитары, бэк-вокал
 Патти Скэлфа — бэк-вокал
 Гарри Теллент — бас-гитара
 Стивен Ван Зандт — гитара, мандолина, бэк-вокал
 Макс Вейнберг — ударные

Чарты

Альбом

Итоговые годовые чарты

Сингл «Radio Nowhere»

Сертификации

Дополнительные факты 
 Британская электронная группа Pet Shop Boys записала кавер-версию «Last to Die» для альбома Electric в 2013 году.

Примечания

Ссылки 

Альбомы США
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы Columbia Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы Брюса Спрингстина